Турко — фамилия. Известные носители:

 Турко, Джулия (1848—1912) — баронесса, итальянская писательница и натуралистка.
 Турко, Иосиф Михайлович (1908—1994) — советский партийный и государственный деятель.
 Турко, Марти (род. 1975) — канадский профессиональный хоккеист.
 Турко, Мирослав Филиппович (1918—1981) — польский и советский украинский футболист, нападающий.
 Турко, Пейдж (род. 1965) — американская актриса.
 Турко, Ливия (род. 1955) — итальянская женщина-политик.